Pignataro Interamna – comune italiano in provincia di Frosinone.
Pignataro Maggiore – comune italiano in provincia di Caserta.